Ofullständig lista över riddare av Kungliga Carl XIII:s orden från 1811 till nutid:

Karl XIII (1809–1818)

Karl XIV Johan (1818–1844)

Oscar I (1844–1859)

Karl XV (1859–1872)

Oscar II (1872–1907)

Gustaf V (1907–1950)

Gustaf VI Adolf (1950–1973)

Carl XVI Gustaf (1973–)

Referenser

Noter

Källor 
Anton Anjou: Riddare af Konung Carl XIII:s orden: 1811–1900: biografiska anteckningar (1900) Kopia tillgänglig på nätet: 
Tom C Bergroth: Kungl. Carl XIII:s Orden 1811 – ”til uppmuntran och belöning för medborgerliga och välgörande bemödanden til nödlidandes och allmänt gagn” (2002)
Karl E. Ekegrén: Riddare av Konung Carl XIII:s orden: 1811–1928 (1928)
Johan Kleberg: Kungl. svenska riddarordnarna. 2, Kungl. Vasaorden ; Konung Carl den XIII:s orden (1936)

 
Ofullständiga listor